Пиннок — фамилия. Известные носители:
 Пиннок, Джонни Эдуардо
 Пиннок, Кларк
 Пиннок, Тревор